Circondario rurale – in Russia
 Circondario rurale – in Kazakistan
 Circondario rurale – in Germania